Resse ist der Name folgender Orte:

 Resse (Wedemark), Ortsteil von Wedemark, Region Hannover, Niedersachsen
 Gelsenkirchen-Resse, Stadtteil von Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Friedhof Resse